est un nom propre japonais.

Personnalités 

 Le clan Ogasawara est un clan de daimyos.
 Liliko Ogasawara est une judokate américaine.
 Mitsuo Ogasawara est un footballeur japonais.

Géographie 

 L'archipel d'Ogasawara est un archipel au sud de Tokyo.
 Les îles d'Ogasawara sont un groupe d'îles au nord de cet archipel.
 La sous-préfecture d'Ogasawara est une sous-division de la préfecture de Tōkyō administrant l'archipel.
 Le village d'Ogasawara est l'unique municipalité de la sous-préfecture, situé sur les îles éponymes.
 Le parc national d'Ogasawara est un parc national situé dans l'archipel.

Homonymie de toponyme